Bössa kan syfta på:

 Bössa (vapen) – äldre benämning för handeldvapen, idag främst avseende gevär 
 Hakebössa – benämning på de handeldvapen och mindre kanoner som var i bruk från 1300-talet fram till 1500-talet
 Handbössa – synonym till hakebössa
 Sparbössa – en behållare som används för att samla in eller spara pengar
 Bössa (del av hästvagnshjul) – hjulets innersta del

Se även 
 Musköt